Милованов — русская фамилия. Произошла от славянского имени Милован, означающего «ласкающий, заботливый».

Известные носители

Милованов

А 
 Милованов, Августин Лазаревич (1937—2019) — советский и белорусский актёр.
 
 Милованов, Андрей Алексеевич (1912—1984) — Герой Советского Союза.

В 
 Милованов, Вячеслав Игоревич (род. 1948) — советский и российский историк, энциклопедист.
 Милованов, Виктор Константинович (1904—1992) — советский физиолог, академик ВАСХНИЛ, специалист по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных.

И 
 Милованов, Игнатий Михайлович (?—?) — русский землепроходец XVII века.

К

Л 
 Милованов, Леонид Петрович (род. 1949) — советский и российский хореограф, Народный артист России.

О 
 Милованов, Олег Иванович (род. 1982) — российский биатлонист.

С 
 Милованов, Сима (1923—2002) — сербский футболист, защитник.
 Милованов, Сергей Николаевич (1949—2003) — советский, российский актёр.

Т 
 Милованов, Тимофей Сергеевич (род. 1975) — министр экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Милованова 
 Милованова, Ольга Михайловна (род. 1973) — актриса.
 Милованова, Ольга Юрьевна (род. 1986) — бильярдистка.

Псевдонимы 
 В. Д. Милованов — псевдоним В. Д. Девкина.

Литература